Borovik (Drenje), naselje u općini Drenje
 Borovik (Komiža), gradsko naselje Komiže, na otoku Visu
 Borovik (jezero), umjetno jezero smješteno zapadno od Đakova